Descent steht für:

 den Originaltitel des Films Feuerhölle
 Descent (2007), einen US-amerikanischen Thriller von Talia Lugacy
 Descent (Spieleserie), eine Computerspiel-Serie
 Descent (Computerspiel), der erste Teil der Computerspiel-Serie
 Descent: Die Reise ins Dunkel, ein Brettspiel

Siehe auch:
 The Descent – Abgrund des Grauens, ein Horror-Thriller
 The Descent 2 – Die Jagd geht weiter, ein Horror-Thriller
 Descent: Freespace, eine Weltraum-Flugsimulation, in Deutschland unter dem Titel Conflict: Freespace erschienen.
 Descent Cliff, Kliff auf der Ross-Insel, Antarktis
 Descent-Gletscher, Gletscher im ostantarktischen Viktorialand
 Descent-Pass, Gebirgspass im ostantarktischen Viktorialand